Хайнань (кит. 海南; пиньинь Hǎinán, в букв. переводе «юг моря») — многозначный термин, топоним.

 Хайнань — провинция на юге Китая.
 Хайнань — пролив, отделяющий лежащий с севера полуостров Лэйчжоу (провинция Гуандун, Китай) от острова Хайнань к югу.
 Хайнань — остров на юго-востоке Китая; омывается Южно-Китайским морем.
 Хайнань — район городского подчинения городского округа Ухай автономного района Внутренняя Монголия (КНР).